Os Três Mosqueteiros — romance de Alexandre Dumas

Filmes 
The Three Musketeers (1921) — filme com Douglas Fairbanks
The Three Musketeers (1933) — cinesseriado com John Wayne
The Three Musketeers (1939) — filme com Don Ameche e Gloria Stuart
The Three Musketeers (1948) — filme com Gene Kelly e Van Heflin
Les Trois Mousquetaires (1961), de Bernard Borderie
Os Três Mosqueteiros (1973) — filme com Oliver Reed, Raquel Welch e Richard Chamberlain
The Three Musketeers (1993) — filme com Kiefer Sutherland e Charlie Sheen
Mickey, Donald, Goofy: The Three Musketeers — desenho animado da Disney de 2004
Os Três Mosqueteiros (2011) — de Paul W.S. Anderson

Séries de televisão 
The Musketeers — produção britânica da BBC estreada em 2014
The Three Musketeers (Hanna-Barbera) — série animada estreada em 1968
D'Artacan y los Tres Mosqueperros — série animada espanhola estreada em 1981

Outros usos 
Os Três Mosqueteiros (anime) — produção japonesa de 1987

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão